Заозерское (Заозёрское) сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Карелия 
 Заозерское сельское поселение — Прионежский район, Республика Карелия

Смоленская область
Заозёрское сельское поселение — входит в Велижский район